Isländisch steht für
 den Staat und die Insel Island betreffend
 das Volk der Isländer betreffend, siehe Isländer (Volk)
 die Isländische Sprache

Siehe auch:

 Isländer